Il doppio del torneo di tennis Guarujá Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Maurice Ruah e Mario Tabares che hanno battuto in finale Danilo Marcelino e Fernando Meligeni per walkover.

Teste di serie 

 Cássio Motta /  Fernando Roese (quarti di finale)
 Ricardo Acioly /  César Kist (quarti di finale)

 Luis Lobo /  Roberto Saad (semifinali)
 José Daher /  Nicolás Pereira (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Guarujá Challenger 1992